Ihr Junge – film 1918 diretto da Franz Eckstein
Ihr Junge – film del 1931 diretto da Friedrich Fehér